Mossul bezeichnet

 die irakische Stadt Mossul
 das osmanische Vilâyet Mossul
 die ehemalige irakische Provinz Mossul bis 1976, heute das Gouvernement Ninawa